Niemcy:
 Hollenbach – dzielnica gminy Anrode w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Unstrut-Hainich
 Hollenbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aichach-Friedberg
 Hollenbach – rzeka, dopływ Berki

Osoby:
 Manfred Hollenbach – niemiecki polityk